Œls est le nom français de la ville d’Oleśnica (Pologne). 

Utilisé comme tel, il fait référence au passé allemand de la ville (en langue allemande, la ville est appelée Oels ou Öls) ; elle peut désigner :
 le duché d’Œls, duché silésien situé actuellement dans la voïvodie de Basse-Silésie ;
 les ducs d’Œls, souverains du précédent duché (de 1313 à 1884) ;
 le titre « duc d’Œls » désigne l’héritier du trône dans la monarchie hanovrienne.